Eberhard III. Württemberský (16. prosince 1614, Stuttgart – 2. července 1674, Stuttgart) vládl v letech 1628 až 1674 jako württemberský vévoda.

Život 
Eberhard se stal dědicem pod poručnictvím v roce 1628 během třicetileté války po smrti svého otce Jana Fridricha Württemberského. Jeho poručníkem byl nejdříve otcův bratr Ludvík Fridrich Württemberský, po jeho smrti v roce 1631 poručnictví převzal další otcův bratr Julius Fridrich Württemberský.

V roce 1629 ztratilo Württembersko kolem jedné třetiny území. Julius Fridrich byl zbaven poručnictví v roce 1633, kdy byl Eberhard prohlášen za plnoletého a v tu chvíli převzal plnou vládu nad vévodstvím. Po důležité porážce württemberských vojsk v bitvě u Nördlingenu 6. září 1634 bylo Württembersko těžce vypleněno.

Eberhard utekl do Štrasburku, kde se v roce 1637 oženil a v roce 1638 se po dlouhých jednáních s císařem Ferdinandem III. vrátil do Württemberska. Tou dobou císař již předal mnoho území jiným stranám, aby prosadil katolicismus v regionu.

Württemberské vévodství bylo obnoveno po dlouhých jednáních, jejichž výsledkem byl v roce 1648 vestfálský mír. Důsledkem válek, chudoby, hladu a dýmějového moru se snížil počet obyvatel z 350.000 v roce 1618 na 120.000 v roce 1648.

Eberhard III. uzavřel smlouvu se svým mladším bratrem Fridrichem, kterou mu udělil vévodství Württemberg-Neuenstadt a byla tak založena nová větev rodu. V roce 1651 uzavřel Eberhard podobnou smlouvu s dalším bratrem Ulrichem, který tak obdržel hrad Neuenbürg.

Rodina a potomci 
Eberhard III. se narodil jako druhý syn vévody Jana Fridricha Württemberského a jeho manželky Barbary Žofie Braniborské. Eberhard se dvakrát oženil, poprvé jako dvaadvacetiletý 26. února 1637 s Annou Kateřinou ze Salm-Kyrburgu (1614–1655). Spolu měli čtrnáct dětí:

 1. Jan Fridrich Württemberský (9. 9. 1637 Štrasburk – 2. 8. 1659 Londýn), svobodný a bezdětný
 2. Ludvík Fridrich Württemberský (2. 11. 1638 Stuttgart – 18. 1. 1639 tamtéž)
 3. Kristián Eberhard Württemberský (29. 11. 1639 Stuttgart – 23. 3. 1640 tamtéž)
 4. Eberhard Württemberský (12. 12. 1640 Stuttgart – 24. 2. 1641 tamtéž)
 5. Žofie Luisa Württemberská (19. 2. 1642 Stuttgart – 3. 10. 1703 Bayreuth)
 ⚭ 1671 Kristián Arnošt Braniborsko-Bayreuthský (6. 8. 1644 Bayruth – 20. 5. 1712 Erlangen), markrabě braniborsko-bayreuthský od roku 1655 až do své smrti
 6. Dorotea Amálie Württemberská (13. 2. 1643 Kirchheim unter Teck – 27. 3. 1650 Stuttgart)
 7. Kristýna Frederika Württemberská (28. 2. 1644 Stuttgart – 30. 10. 1674 tamtéž)
 ⚭ 1665 Albrecht Arnošt z Oettingen-Oettingenu (4. 5. 1642 – 29. 3. 1683 Schrattenhofen), 1. kníže z Oettingen-Oettingenu od roku 1674 až do své smrti
 8. Kristýna Šarlota Württemberská (21. 10. 1645 Stuttgart – 16. 5. 1699 Bruchhausen-Vilsen)
 ⚭ 1662 Jiří Kristián z Ostfrieslandu (6. 2. 1634 Aurich – 6. 6. 1665 tamtéž), kníže z Východního Fríska od roku 1660 až do své smrti
 9. Vilém Ludvík Württemberský (7. 1. 1647 Stuttgart – 23. 6. 1677 Hirsau), württemberský vévoda od roku 1674 až do své smrti 
 ⚭ 1673 Magdalena Sibyla Hesensko-Darmstadtská (28. 4. 1652 Darmstadt – 11. 8. 1712 Kirchheim unter Teck)
 10. Anna Kateřina Württemberská (27. 11. 1648 Stuttgart – 10. 11. 1691 Aurich), svobodná a bezdětná
 11. Karel Kryštof Württemberský (28. 1. 1650 Stuttgart – 2. 6. 1650)
 12. Eberhardina Kateřina Württemberská (12. 4. 1651 Stuttgart – 19. 8. 1683 Oettingen)
 ⚭ 1682 Albrecht Arnošt z Oettingen-Oettingenu (vdovec po starší sestře Kristýně Frederice)
 13. Fridrich Karel Württembersko-Winnentalský (12. 9. 1652 Stuttgart – 20. 12. 1697 tamtéž), vévoda württembersko-winnentalský od roku 1677 až do své smrti
 ⚭ 1682 Eleonora Juliana Braniborsko-Ansbašská (23. 10. 1663 Ansbach – 4. 3. 1724 tamtéž)
 14. Karel Maxmilián Württemberský (28. 9. 1654 Stuttgart – 9. 1. 1689 Vaihingen an der Enz), svobodný a bezdětný

Podruhé se oženil ve jednačtyřiceti letech rok po smrti první manželky 20. července 1656 s hraběnkou Marií Doroteou Žofií Oettingenskou (1639–1698). S ní měl jedenáct potomků:

 1. Jiří Fridrich Württemberský (24. 9. 1657 Stuttgart – 18. 10. 1685 Košice), padl v bitvě proti Osmanům u Košic, svobodný a bezdětný
 2. syn (*/† 1659)
 3. Albrecht Kristián Württemberský (13. 6. 1660 Stuttgart – 20. 1. 1663 tamtéž)
 4. Ludvík Württemberský (14. 8. 1661 Stuttgart – 30. 11. 1698 Eisenach), svobodný a bezdětný
 5. Jáchym Arnošt Württemberský (28. 8. 1662 Stuttgart – 16. 2. 1663 tamtéž)
 6. Filip Zikmund Württemberský (6. 10. 1663 – 23. 7. 1669)
 7. Karel Ferdinand Württemberský (13. 10. 1667 – 13. 6. 1668)
 8. Jan Fridrich Württemberský (10. 6. 1669 Stuttgart – 15. 10. 1693 Herrenberg), svobodný a bezdětný
 9. Žofie Šarlota Württemberská (22. 2. 1671 Stuttgart – 11. 9. 1717 Allstedt) 
 ⚭ 1688 Jan Jiří II. Sasko-Eisenašský (24. 7. 1665 Friedewald – 10. 11. 1698 Eisenach), vévoda sasko-eisenašský od roku 1686 až do své smrti
 10. Eberhard Württemberský (1. 7. 1672 – 27. 11. 1672)
 11. Emanuel Eberhard Württemberský (11. 10. 1674 Stuttgart – 1. 7. 1675 tamtéž)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 16. prosince
Narození v roce 1614
Narození ve Stuttgartu
Úmrtí 2. července
Úmrtí v roce 1674
Úmrtí ve Stuttgartu
Württemberští vévodové
Rytíři Řádu slona
Pohřbení v kostele sv. Kříže ve Stuttgartu
Osobnosti třicetileté války
Muži